

Druga savezna liga - grupa Zapad 

 Rijeka i Borac (Banja Luka) su igrali kvalifikacije za ulazak u Prvu saveznu ligu. Borac je uspio izboriti prvoligaški status.
 Zagreb je ispao iz Prve savezne lige i postao član Druge savezne lige - Zapad.

Druga savezna liga - grupa Sjever 

 Osijek i Crvenka su igrali kvalifikacije za Prvu saveznu ligu. Crvenka je uspjela.

Druga savezna liga - grupa Jug 

 Sutjeska (Nikšić) i Budućnost (Titograd) igrali su kvalifikacije za Prvu saveznu ligu. Nisu uspjeli.

Druga savezna liga - grupa Istok 

 Sloga (Kraljevo) i Borac (Čačak) sudjelovali su u kvalifikacijama za ulazak u Prvu saveznu ligu. Nisu uspjeli.
 Vardar (Skopje) ispao je iz Prve savezne lige i postao član Druge savezne lige - Istok.

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
  

1969-70
 2